

Топоніми 
 Дадзайфу (太宰府市) — місто в Японії, у префектурі Фукуока.

Уряд 
 Дадзайфу (大宰府) — регіональни уряд в японській системі ріцурьо 7 — 11 століття.